Airdrie ist die Bezeichnung mehrerer Orte:

 Airdrie (Alberta), Kanada
 Airdrie (North Lanarkshire), Schottland

im NRHP gelistete Objekte:
 Airdrie (Nashville), in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 05001027
 Airdrie Ironworks, in Rockport, Kentucky, ID-Nr. 87002615